Винниченко, Николай:
 Винниченко, Николай Александрович (род. 1965) — российский государственный деятель.
 Винниченко, Николай Алексеевич (род. 1958) — советский легкоатлет, действующий рекордсмен Украины в ходьбе на 20 000 м.